Myxoderma är ett släkte av sjöstjärnor. Myxoderma ingår i familjen Zoroasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Myxoderma